Springdale puede estar haciendo referencia a:

 Springdale (Arkansas);
 Springdale (Maryland);
 Springdale (Montana);
 Springdale (Nueva Jersey);
 Springdale (Ohio);
 Springdale (Pensilvania);
 Springdale (Utah);
 Springdale (Washington);
 Springdale (Wisconsin);
 Springdale (condado de Lancaster, Carolina del Sur); o
 Springdale (condado de Lexington, Carolina del Sur).